Pleasant Valley peut faire référence à :

Toponymes

Canada 
 Pleasant Valley dans le comté de Colchester en Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 Pleasant Valley (Alaska) ;
 Pleasant Valley (Missouri) ;
 Pleasant Valley, ville de l’État de New York ;
 Pleasant Valley, sensus-designated place située dans l’État de New York ;
 Pleasant Valley (Texas) ; 
 Pleasant Valley (Virginie-Occidentale).

Homonymie de localités aux États-Unis